Бріє́й-сюр-Шизе́, Брієй-сюр-Шізе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південний захід від Парижа, 75 км на південний захід від Пуатьє, 26 км на південний схід від Ніора.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Брієй-сюр-Шизе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Брієй-сюр-Шизе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Де-Севр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Де-Севр